Наталья Сергеевна Шляпина (Мокшанова) (13 июля 1983, Москва) — российская футболистка, нападающая. Выступала за сборную России.

В футболе с 1992 года, первая команда «Ника» (Москва), первый тренер Анисин Е. А. С 2005 года в течение десяти лет играла за клуб «Россиянка». В конце карьеры выступала за московское «Торпедо».

Футбольные достижения 
 Чемпионка России (4): 2005, 2006, 2010, 2011/12
 Обладательница Кубка России(5): 2005, 2006, 2008, 2009, 2010

Статистика выступлений

Клубная

Мини-футбол

Футбол

Стиль игры 
Быстрый, техничный форвард. Может удачно сыграть на позиции крайнего нападающего. Хорошее чувство гола и выбор позиции позволяет ей регулярно обострять игру у ворот соперников.

Ссылки 
 Профиль Натальи Шляпиной (Мокшановой) на официальном сайте Россиянки
 Профиль Натальи Шляпиной (Мокшановой) на сайте РФС
  (1)
  (2)

Мастера спорта России
Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Россиянка»